La Liga 1 2019 è la 103ª edizione della massima serie peruviana di calcio, oltre che essere la prima edizione con la nuova denominazione (abbandonando la precedente di Campeonato Decentralizado). Altra novità è l'aumento del numero delle squadre partecipanti, passando dalle 16 precedenti alle 18 attuali. Questo torneo ha visto per la prima volta nel calcio peruviano l'implementazione della VAR.

Il campionato è stato vinto dal Deportivo Binacional, squadra neopromossa e che si è aggiudicata il primo campionato nazionale della sua storia.

Formato 
Il regolamento prevedeva la disputa di un Torneo Apertura e di un Torneo Clausura, i quali hanno svolto la funzione di girone di andata e di ritorno. In ogni torneo ogni squadra ha affrontato le sue avversarie una volta soltanto. La squadra vincitrice di ogni torneo si è quindi classificata alle fasi finali del campionato.

I campioni di Apertura e Clausura e le migliori due squadre classificatesi nella classifica annuale (tabla acumulada) si sarebbero quindi affrontate nelle semifinali con gare di andata e ritorno e le vincitrici di queste sfide si sarebbero qualificate per la finale (anch'essa con gare di andata e ritorno) per proclamare la squadra campione nazionale.

Nel caso in cui la stessa squadra avesse vinto sia l'Apertura che il Clausura avrebbe automaticamente vinto il titolo. Se, invece, entrambe le vincitrici di Apertura e Clausura sarebbero state le prime due classificate nella tabla acumulada, si sarebbe avuta una finale diretta tra le due. Ad accedere direttamente alla finale sarebbe stata anche la squadra vincitrice di Apertura o Clausura che contemporaneamente avrebbe occupato uno dei primi due posti nella tabla acumulada.

La stessa tabla acumulada ha avuto lo scopo di determinare le due squadre che sono retrocesse nella serie inferiore.

Squadre partecipanti

Apertura 2019

Classifica 

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Calendario e risultati

Clausura 2019

Classifica 

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Calendario e risultati

Tabla acumulada 
Alla Coppa Libertadores si sono qualificate le prime quattro squadre in questa classifica annuale, mentre le successive tre hanno ottenuto il pass per la Coppa Sudamericana. Le ultime due squadre sono retrocesse in Liga 2, ovvero l'Unión Comercio e il Pirata.

Alla fase finale del campionato si sono qualificate il Deportivo Binacional (vincitore del Torneo Apertura, che accede direttamente alla finale classificandosi tra le prime due posizioni), l'Alianza Lima (vincitore del Torneo Clausura) e lo Sporting Cristal. Alianza Lima e Sporting Cristal si sono quindi affrontate in semifinale per determinare la sfidante del Deportivo Binacional.

Fase finale

Semifinali 

L'Alianza Lima passa in finale con il risultato aggregato di 2-1.

Finali 

Con il risultato aggregato di 4-3, il Deportivo Binacional si è aggiudicato la finale laureandosi così (per la prima volta nella sua storia) campione nazionale peruviano.

Statistiche

Marcatori

Allenatori

Note

Collegamenti esterni 

Calcio nel 2019
Liga 1
Campionato peruviano di calcio